Laviana puede referirse a:

 Laviana: concejo del Principado de Asturias, en España.
 Laviana (Avilés): parroquia del concejo asturiano de Avilés.
 Laviana (Gozón): parroquia del concejo asturiano de Gozón.